

Лясковщизна — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Лясковщизна — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства